До́брая во́ля — многозначное словосочетание:
 Добрая воля, в философии и христианском богословии (благоволение) — воля к добру (благу).
 Добрая воля (англ. good will — гудвилл) — деловая репутация, престиж, контакты, клиенты и кадры компании как её актив, который может быть оценен и занесен на специальный счёт; не имеет самостоятельной рыночной стоимости и играет роль главным образом при поглощениях и слияниях.

Топоним 
  — название некоторых населённых пунктов.

Составные термины 
 Люди доброй воли — крылатое выражение.
 «Всемирная Добрая Воля »— неправительственная организация при ООН.
 «Игры доброй воли» — международные спортивные соревнования, подобные Олимпийским играм.